Cúa est le chef-lieu de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda au Venezuela. Elle est située à une quarantaine de kilomètres au sud de Caracas. En 2009, sa population est estimée au  habitants.

De 1976 à 1989, une habitante, Maria Esperanza Medrano de Bianchini, déclare avoir des apparitions de la Vierge Marie, dans la forêt, dans son domaine agricole. Après enquête canonique de l’Église catholique, ces apparitions sont officiellement reconnues par l'évêque, entrainant la création d'un sanctuaire diocésain, amenant des pèlerins du monde entier.

Historique 

Le  a lieu la première apparition à Maria Esperanza Medrano de Bianchini dans une grotte près d’une petite rivière au pied d’une colline. Chaque année, le , Maria Esperanza et des croyants ou des curieux se rassemblent à la grotte. Marie se présente à elle comme . Le , une centaine de personnes disent avoir vu la Vierge Marie à la grotte, en même temps que la voyante.

Après une enquête canonique de trois années,  Bello Ricardo, évêque de Los Teques proclame l’authenticité des apparitions dans une lettre pastorale le .

Description

Le sanctuaire marial de Betania 

En 1987, lors de la reconnaissance des apparitions,  Pio Bello Ricardo autorise la construction d'une église dédiée à , ainsi que d'un centre d'accueil et d'assistance aux pauvres. Pour ce faire, les propriétaires font don de  de terrain au diocèse pour y construire le lieu de culte.

En 2009, la conférence épiscopale du Venezuela donne au sanctuaire le titre de .

Les autorités du sanctuaire déclarent que la fréquentation internationale des pèlerins augmente régulièrement.

Notes et références 

Localité dans l'État de Miranda